Satcher ist der Familienname folgender Personen:

 David Satcher (* 1941), ehemaliger Admiral des US Public Health Service Commissioned Corps; von 1998 bis 2002 Surgeon General of the United States
 Robert Satcher (* 1965), US-amerikanischer Astronaut